Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Roland Garros vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Lucie Hradecká és František Čermák cseh páros volt, de ebben az évben Čermák nem indult. Hradecká a lengyel Mariusz Fyrstenberggel alkotott párost, de a második körben vereséget szenvedtek a későbbi bajnok párostól és búcsúzni kényszerültek a további küzdelmektől.

A tornagyőzelmet a német Anna-Lena Grönefeld és a holland Jean-Julien Royer páros szerezte meg, miután a döntőben 4−6, 6–2, [10–7] arányban legyőzték a Julia Görges−Nenad Zimonjić német−szerb kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
A főtábla eredményei

V2